252-я дивизия
 252-я танковая дивизия «Синай»
 252-я штурмовая авиационная дивизия
 252-я пехотная дивизия (вермахт)
 252-я стрелковая дивизия

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#252. divizija